La línea H1 del Premetro será una futura línea tranviaria de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Conectará las estaciones Perito Moreno y Puente La Noria. Estará en paralelo de la línea E2 en la estación General Savio y las futuras estaciones Autódromo Gálvez y Puente La Noria.

Estaciones

Esta línea va a tener un total de 11 estaciones.

Referencias